

Ожидаемые события

2040 год 
 2 мая — частичное солнечное затмение.
 4 ноября — частичное солнечное затмение.

2044 год 
 23 августа — полное солнечное затмение на территории США.

2045 год 
 9 мая — 100-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2045 года на Мамаевом кургане в Волгограде будет вскрыта капсула с обращением участников войны к потомкам.

См. также

Примечания 

2040-е годы